Hermannshöhle kan syfta på:

 Hermannshöhle (Harz), Tyskland
 Hermannshöhle (Niederösterreich), Österrike